Truss steht für:
 Trage- und Aufbaukonstruktionen in der Veranstaltungstechnik, siehe Traverse (Veranstaltungstechnik)
 Truss (Einheit), ein historisches Stückmaß für Stroh- und Heubunde

Truss ist der Familienname folgender Personen:
 Liz Truss (Elizabeth Truss; * 1975), britische Politikerin und Premierministerin (2022)
 Lynne Truss (* 1955), britische Autorin und Journalistin
 Warren Truss (* 1948), australischer Politiker